5 steht für:
 5, das Jahr 5 nach Christus
 5 v. Chr., das Jahr 5 vor Christus
 Fünf, eine natürliche Zahl
 5 (Album), ein Studioalbum von Lenny Kravitz
 5 (Fernsehsender), ein philippinischer Fernsehsender
 5 (Flugzeug), ein sowjetisches Experimentalflugzeug
 Simca 5, ein Automodell

Siehe auch:
 5+
 Fünf (Begriffsklärung)
 5.0
 Typ 5 (Begriffsklärung)